Маgnezija je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Tesalije.

Općine i zajednice 

Bivše zajednice: 
Agios Georgios Nileias
Agios Vlassios
Ano Lechonia
Pinakates

Magnezija